IMSI est un sigle, et un acronyme, qui peut signifier :

  (soit en français, identité internationale d'abonné mobile) ;
  (soit en français, injection intracytoplasmique de spermatozoïdes morphologiquement sélectionnés).